Forez – region geograficzno-historyczny we Francji
 Forez (monts du Forez) – pasmo górskie we Francji